Chorwacja
 Lipovec – wieś w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Zlatar-Bistrica
Czechy
 Lipovec (powiat Blansko)
 Lipovec (powiat Chrudim)
Słowacja
 Lipovec (powiat Martin)
 Lipovec (powiat Rymawska Sobota)
Słowenia
 Lipovec (gmina Ribnica)
 Lipovec (gmina Semič)
 Lipovec (gmina Šmarje pri Jelšah)